Die Ostzonen-Einzelmeisterschaft im Schach 1946 war die erste Austragung der Schachmeisterschaften in der Sowjetischen Besatzungszone. Sie fand ab dem 3. November 1946 in Leipzig statt. Meister wurde der Berliner Berthold Koch, der sich Anfang Dezember 1946 in einem Stichkampf mit 2½:½ gegen den Leipziger Ludwig Herrmann durchsetzte.

Rangliste

Weblinks 
  Nach: Joachim Petzold: Die erste Zonenmeisterschaft auf dem Boden der DDR. In: Schach, Nr. 5, 1980, S. 197–198.

1946
Schachveranstaltung 1946
Sportveranstaltung in Leipzig
Sport (Sowjetische Besatzungszone)